Il existe trois Parti conservateur du Québec :

 Le Parti conservateur du Québec ayant existé de 1850 à 1935 ;
 Le Parti conservateur du Québec des années 60 (ayant participé à l'élection de 1966) ;
 L'actuel Parti conservateur du Québec depuis 2009.